Pinto kan syfta på:

 Ford Pinto – en amerikansk bilmodell
 Pinto (häst) – en skäckfärgad häst

Personer
 Freida Pinto (1984–), en indisk fotomodell

Geografi

Argentina 

 Villa General Mitre, ort, Santiago del Estero,

Chile 

 Pinto (kommun i Chile), Región del Biobío, Provincia de Ñuble,

Guinea-Bissau 

 Canchungo (ort i Guinea-Bissau), Cacheu,

Spanien 

 Pinto, Madrid, 
 Pinto (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Guinea-Bissauförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar